Olimpiada Wiedzy o Żywności – olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę uczniów z zakresu kompetencji żywieniowych, organizowana od roku szkolnego 1997/1998 przez Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy współpracy merytorycznej z Kuratorium Oświaty w Krakowie. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Cele 
Cele olimpiady jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.

Etapy 
Konkurs dzieli się na trzy etapy:
 szkolny, 
 okręgowy,
 finał.

Przypisy

Bibliografia 
 

o Żywności
Technologia żywności